Miejscowości w Polsce:
 Lisiewice Duże
 Lisiewice Małe